«Летописец небесных зна́мений» — памятник древнерусской книжности.
 «Летописец небесных зна́мений» — двухтомная монография-исследование вышеназванной рукописи.